Кельвин «Кэл» Кратчлоу (; , Ковентри, Западный Мидленд, Великобритания) — британский мотогонщик, чемпион мира в классе Supersport (2009), участник чемпионата мира по шоссейно-кольцевых мотогонок MotoGP. В сезоне 2016 выступал за команду «LCR Honda» под номером 35.

Карьера

Ранние годы 
Хотя его отец Дерек был гонщиком и в детстве Кэлвин часто бывал на соревнованиях, он до 11 лет не проявлял интереса к мотоспорту. Ему больше был по нраву футбол, играл даже за молодежные команды «Ковентри Сити» и «Астон Вилла».

Кратчлоу выиграл соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам «UK Junior Challenge» в Великобритании в 1999 году, и «Aprilia RS125 Challenge» в 2001 году. Он занял второе место в соревнованиях «Virgin Mobile Yamaha R6 Cup» в 2003 году вслед за Томми Хиллом, который получил после этого спонсорский контракт для выступлений в британской серии Superbike за это достижение.

Следующие три года Кэл провел в британском чемпионате Supersport, который выиграл в 2006 году.

Британский чемпионат Superbike (2007—2008) 
После этого успеха Кратчлоу перешёл в британскую серию Superbike. В дебютном сезоне Кэл смог занять многообещающе девятое место в общем зачете. В следующем сезоне Кратчлоу продемонстрировал ряд высоких результатов, что позволило занять третье место в общем зачете.

Чемпионат мира Supersport (2009) 
23 сентября 2008 было официально объявлено, что Кэл Кратчлоу подписал соглашение с заводской командой Yamaha Factory Team для участия в чемпионате мира Supersport в 2009 году. В дебютной гонке сезона британец занял четвёртое место, на втором этапе был третьим, а на третьем — одержал первую победу. Всего же в течение года Кэл пять раз поднимался на высшую ступеньку пьедестала, что позволило набрать 243 очка и стать чемпионом мира.

Чемпионат мира Superbike (2010) 
На волне такого успеха Кратчлоу решил перейти в более престижную серию — чемпионат мира Superbike. 1 октября 2009 было объявлено, что следующий сезон Кэл проведет с Yamaha в Супербайке, выступая на мотоцикле Yamaha YZF-R1. Его напарником по команде стал экс-чемпион мира Джеймс Тоузленд, который вернулся в чемпионат после потери своего места в MotoGP. Британец взял свой первый поул серии на втором этапе сезона в Портимао, но в самой гонке победить не смог. Первую победу в Superbike Кратчлоу завоевал на домашнем этапе в Сильверстоуне, что позволило в итоге занять пятое место в общем зачете. Хорошие результаты вновь способствовали изменениям в карьере Кэла: 5 сентября 2010 года было официально сообщено о подписании контракта с командой «Tech 3» для выступлений в самой престижной гоночной серии среди мотогонщиков — MotoGP

MotoGP (2011-) 
В дебютном сезоне Кратчлоу занял 12-е место в общем зачете, получив также престижную награду «Rookie of the Year» (Новичок года). Самым высоким результатом стало 4-е место на Гран-При Валенсии.

В сезоне 2012 года Кэл продолжал прогрессировать — дважды поднимался на подиум (два третьих места на Гран-При Чехии и Австралии). В общем зачете британец занял 7-е место.

В 2013 году Кратчлоу вновь улучшил свои результаты. Хотя он выступал на мотоцикле частной команды, благодаря своим способностям он на равных конкурировал с гонщиками заводских команд «Yamaha Factory Racing» и «Repsol Honda», а гонщиков «Ducati Corse» — обгонял. Как итог, в первых девяти гонках сезона британец четыре раза поднимался на подиум и завоевал свой первый поул в «королевском» классе (на Гран-При Нидерландов); в общем зачете поднявшись на 5-е место.

В начале августа 2013 года появились информация, что Кэл с сезона 2014 будет выступать в чемпионате за заводскую команду «Ducati», подписав с ней двухлетний контракт. Его партнером по команде стал Андреа Довициозо, с которым они вместе выступали в Tech 3 в 2012 -.

Концовка сезона прошла менее успешно. На данном этапе второй половины чемпионата британец не смог подняться на подиум, но добытого хватило для завоевания 5-го места в общем зачете — лучшего места после первых четырёх гонщиков заводских команд «Honda» и «Yamaha».

В сезоне 2014 года Кэлу пришлось адаптироваться к новому мотоциклу Ducati GP14. На нём он не мог на равных конкурировать с представителями японских заводов. На первом этапе в Катаре Кратчлоу занял шестое место, а на следующем Гран-При Америк, выбыл, попав в аварию и сломав мизинец правой руки. Вследствие этой травмы Кэлу пришлось пропустить третью гонку сезона, Гран-При Аргентины. После окончания первой половины сезона британец занимал в общем зачете 14-е место. Несмотря на это, руководители «Ducati Corse» решили дать ему ещё один шанс, продлив с ним контракт ещё на 1 год, до окончания сезона 2015. И хотя до конца сезона Кэл даже однажды попал на подиум (третье место на Гран-При Арагона), однако он так и не смог адаптироваться к своенравного Ducati GP14. Из 17 гонок сезона он 8 раз не смог финишировать. Поэтому в конце сезона британец принял предложение Лучио Чекинелло присоединиться к его команде «CWM LCR Honda» со следующего года.

Однако перед самым началом сезона 2015 в Кела возникли неожиданные проблемы: главный спонсор его команды британская компания «CWM FX» была заподозрена в финансовых махинациях и была закрыта, что поставило участие Кратчлоу в соревнованиях под вопросом. Однако Кратчлоу не стушевался перед трудностями и в первых двух гонках сезона финишировал на 7 месте. На третьем Гран-При сезона, в Аргентине, он в напряженной борьбе сумел занять третье место. Финишировав в большинстве гонок чемпионата в первой десятке, Кэл сумел набрать 125 очков и занять в общем зачете 8-е место.

В сезоне 2016 сотрудничество Кратчлоу из LCR Honda продолжилась. 21 августа в Чехии одержал первую победу в данной серии.

Статистика карьеры

Статистика выступлений в MotoGP

В разрезе сезонов 

Примечание: * — сезон продолжается.

Интересные факты 
 В июне 2013 года на аукцион EBay в благотворительных целях при содействии американского подразделения Yamaha Motor Corporation был выставлен лот, который состоял из комбинезона, рукавиц и сапог Кэла Кратчлоу, в которых он выступал на Гран-При Америк в этом же году. Лот был продан за 7 600 $, а его победитель получил экипировку из рук Кэла.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мотогонщики Великобритании
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе MotoGP
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе Supersport
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе Superbike
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 29 октября
Родившиеся в Ковентри